De Coppa Italia 2004–2005 was de 57ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 14 augustus 2004 en eindigde op woensdag 15 juni 2005 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan onder leiding van scheidsrechter Matteo Trefoloni. De beker ging voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar Internazionale, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor AS Roma.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2004/05
 Serie B 2004/05

Bekervoetbal 2004/05
2005